Miromesnil fait référence à :
 Miromesnil, une station du métro de Paris, sur les lignes 9 et 13 ;
 la rue de Miromesnil, une voie du  de Paris ;
 le château de Miromesnil, une demeure historique de Tourville-sur-Arques en Seine-Maritime ;
 l'hôtel de Miromesnil, un hôtel particulier situé à Rouen ;
 le régiment de Miromesnil, un régiment d’infanterie wallon du royaume de France créé en 1688 ;
 Armand Thomas Hue de Miromesnil (1723-1796), homme politique français du .